«Челове́к челове́ку волк» () — ставшее поговоркой выражение из комедии Плавта (III-II до н.э.) «» (), которое используется для характеристики таких человеческих отношений и нравов, в каких преобладает крайний эгоизм, вражда, антагонизм.

Означает саркастическую характеристику крайне эгоистичного человека. Употребляется при обсуждении подлых поступков, которые совершает человек по отношению к другому человеку.

Первое упоминание выражения встречалось у древнеримского комедиографа Плавта в произведении «Ослы». В противоположность тому Сенека писал, что «человек есть нечто священное для человека». Оба афоризма были использованы Томасом Гоббсом в посвящении к своей работе «De Cive» (1651): «Если говорить беспристрастно, то оба высказывания верны; человек человеку является своего рода Богом, и верно то, что человек человеку — волк, если мы сравним людей между собой; и во-вторых, если мы сравним города». Наблюдения Гоббса, в свою очередь, перекликаются с Плавтом, утверждавшим, что люди по своей природе эгоистичны.

Эразм Роттердамский включил пословицу в свой сборник пословиц Адагия, перефразировав Плавта: «Здесь нас предупреждают не доверять себя неизвестному человеку, а остерегаться его как волка».

Философ, теолог и юрист Франсиско де Витория в одном из своих «Relectiones Theologicae» писал, что поэт Овидий не согласен с пословицей: «Человек, — говорит Овидий, — не волк для своего товарища человека, но человек».

Артур Шопенгауэр, немецкий философ и мизантроп в своем труде "О ничтожестве и горестях жизни" согласился с пословицей: «…Истина же такова: мы должны быть несчастны, и мы несчастны. При это главный источник самых серьезных зол, постигающих человека, это сам человек: человек человеку волк»

Зигмунд Фрейд согласился с пословицей, написав в своей работе «Недовольство культурой»: «…Всегда есть искушение сделать ближнего своего средством удовлетворения агрессивности, воспользоваться его рабочей силой без вознаграждения, использовать как сексуальный объект, не спрашивая согласия, лишить имущества, унизить, причинить боль, мучить и убивать. Homo homini lupus. У кого хватит смелости оспаривать это суждение, имея весь опыт жизни и истории?»

Примечания

Литература 
 

Латинские фразы и выражения